Alligator Gut ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Gut (Bond Creek), Fluss im Beaufort County, Bundesstaat North Carolina
 Alligator Gut (Jordan Creek), Fluss im Beaufort County, Bundesstaat North Carolina
 Alligator Gut (Neuse River), Fluss im Pamlico County, Bundesstaat North Carolina